Francisco Uriel Lourival (??, Natal – Rio de Janeiro, 1932) foi um letrista e compositor de música popular brasileira. Era filho do poeta Lourival Açucena (1827–1907).

Obra
"A ceguinha"
"Botão de rosa"
"Céu moreno"
"Mimi"
"Quando o pensamento voa"

Naturais de Natal (Rio Grande do Norte)
Compositores do Rio Grande do Norte
Letristas do Brasil
Músicos de música popular brasileira